Малюца — українське прізвище.

Персоналії 
 Малюца-Пальчинецький Степан Іванович (1915—1951) — музикант-бандурист, громадський діяч.
 Малюца Антін Іванович (1908—1970) — бандурист, учасник проголошення УГВР.
 Малюца Іван Іванович (1904—1942) — громадсько-політичний діяч.

Українські прізвища